Jan Gralewski – uczestnik elekcji Jana Kazimierza Wazy z ziemi czerskiej
 Jan Gralewski – ziemianin herbu Sulima, mąż Moniki z Rudowskich, ojciec księdza Jana Gralewskiego 
 Jan Gralewski (1868-1924) – ksiądz rzymskokatolicki, działacz oświatowy, polityk, poseł do Dumy Państwowej
 Jan Gralewski (1912-1943) – bratanek księdza Jana Gralewskiego, kurier AK powiązany z katastrofą w Gibraltarze
 Jan Gralewski – odznaczony w 1947 r. Brązowym Krzyżem Zasługi

Zobacz też 
 Fortunat Gralewski
 Mateusz Gralewski
 Wacław Gralewski

Przypisy